Aalborg BK of AaB is een Deense sportclub uit Aalborg. De club is het bekendst vanwege haar voetbalafdeling, maar ook de ijshockey-, handbal- en basketbal-afdeling zijn vertegenwoordigd in de hoogste klassen van Denemarken. De traditionele kleuren zijn rood-wit.

Geschiedenis
De club werd op 13 mei 1885 opgericht door Engelsen als cricketclub en heette eerst Aalborg Cricket-Club. In 1899 veranderde de naam in Aalborg Boldklub ("Aalborg Balclub") en in 1906 werd de naam Aalborg Boldspilklub af 1885 aangenomen.

De voetbalafdeling werd in 1902 opgericht. In 1928 speelde de club voor het eerst in de hoogste klasse en bleef daar tot degradatie in 1947. De terugkeer in de hoogste klasse volgde pas in 1963. In de seizoenen 1972, 1978 en van 1981 tot 1986 speelde de club in de 2e klasse, voor de rest kon de club altijd op het hoogste niveau blijven.

In 1995 won de club voor het eerst de landstitel onder leiding van coaches Poul Erik Andreasen en Josef Piontek, in de voorronde van de Champions League werd de club door FC Dynamo Kiev uitgeschakeld, maar door een omkoopschandaal bij Kiev werd Dynamo gediskwalificeerd en mocht Aalborg hun plaats innemen en werd zo de eerste Deense club die deelnam aan de groepsfase van de Champions League. In 1999 werd de tweede landstitel veroverd, opnieuw werd de club gekoppeld aan Dynamo Kiev en verloor het nipt.

Erelijst
UEFA Intertoto Cup
 2007
Landskampioen
 1995, 1999, 2008, 2014
Beker van Denemarken
Winnaar: 1966, 1970, 2014
Finalist: 1967, 1987, 1991, 1993, 1999, 2000, 2004, 2009, 2020
1. division
 1962, 1978
2. division
 1984

Eindklasseringen

|}

In 1991 werd de Superligaen geintroduceerd. De 1. division werd vanaf dat jaar het 2e niveau en de 2. division het 3e niveau.  In de seizoenen 1991/92 t/m 1994/95 werd een herfst (h)- en een voorjaarscompetitie (v) gespeeld, waarbij in de herfst al werd gepromoveerd en gedegradeerd.

Aalborg BK in Europa 

Aalborg BK speelt sinds 1966 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam:
Champions League (4x)
1995/96, 1999/00, 2008/09, 2014/15
Europa League (3x)
2009/10, 2013/14, 2014/15
Europacup II (3x)
1966/67, 1970/71, 1987/88
UEFA Cup (5x)
1993/94, 1999/00, 2004/05, 2007/08, 2008/09
Intertoto Cup (4x)
1996, 1997, 2000, 2007

Kampioensteams
 1995 — Thomas Gill, Lars Winde, Torben Boye, Jes Høgh, Henrik Kristensen, Jacob Krüger, Jens Madsen, Ib Simonsen, Lars Thomsen, Søren Thorst, Calle Facius, Torben Hjermitslev, Jens Jessen, Jan Pedersen, Morten Poulsen, Henrik Rasmussen, Thomas Thomasberg, Erik Bo Andersen en Peter Rasmussen. Trainer-coaches: Poul Erik Andreasen en Josef Piontek.
 1999 — Jimmy Nielsen, Lars Winde, Thomas Bælum, Torben Boye, Jacob Krüger, Brian Priske, Lars Thomsen, Anders Andersson, Allan Gaarde, Jens Jessen, Henrik Rasmussen, Ståle Solbakken, Frank Strandli, Steffen Højer, Thomas Thomasberg, Peter Tranberg, Søren Frederiksen, Jari Pedersen en Dan Sahlin. Trainer-coach: Hans Backe.
 2008 — Simon Sloth, Kenneth Stenild Nielsen, Ivo Vazgeč, Karim Zaza, Danny Califf, Jón Jacobsen, Michael Jakobsen, Lasse Nielsen, Allan Olesen, Steve Olfers, Martin Pedersen, Jens-Kristian Sørensen, Thomas Augustinussen, Cacá, Anders Due, Thomas Enevoldsen, Andreas Johansson, Patrick Kristensen, Kasper Risgård, Benedict Vilakazi, Simon Bræmer, Jeppe Curth, Lasse Nilsson, Siyabonga Nomvethe en Ronnie Schwartz. Trainer-coach: Bruce Rioch.
 2014 — Kasper Kusk, Nicolaj Thomsen, Nicolai Larsen, Patrick Kristensen, Jakob Ahlmann, Kasper Risgård, Rasmus Würtz, Rasmus Thelander, Anders Jacobsen, Søren Frederiksen, Thomas Augustinussen, Anders Due, Kenneth Petersen, Rasmus Jönsson, Henrik Dalsgaard, Lasse Nielsen, Lukas Spalvis, Jeppe Curth, Mathias Wichmann, Rolf Toft, Andreas Bruhn, Kasper Pedersen en Carsten Christensen. Trainer-coach: Kent Nielsen.

Bekende (oud-)spelers

Internationals
De navolgende voetballers kwamen als speler van Aalborg BK uit voor een vertegenwoordigend Europees A-elftal. Tot op heden is Henning Munk Jensen degene met de meeste interlands achter zijn naam. Hij kwam als speler van Aalborg BK in totaal 52 keer uit voor het Deense nationale elftal.

Trainer-coaches

Externe links
 AaB voetbal (profafdeling)
 Aalborg Ishockey Klub (amateurafdeling ijshockey)
 Aalborg Basketball Klub (amateurafdeling basketbal)